Walter Heidrich ist der Name folgender Personen:

* Walter Heidrich (Intendant) (1905–1989), österreich-ungarischer Schauspieler und Intendant
 Walter Heidrich (Kapellmeister) (1922–2000), österreichischer Kapellmeister